Дигидротахистерол — лекарственное средство. По химическому строению и механизму действия близок к витамину D2, является провитамином D3 (аналог 1,25(OH)2D), по эффективности аналогичен кальцитриолу (отличие только во времени наступления эффекта).

Корректоры метаболизма костной и хрящевой ткани
Витамины и витаминоподобные средства